Sint-Agathakerk (Awans), België
 Sint-Agathakerk (Berlingen), België
 Sint-Agathakerk (Beverwijk), Nederland
 Sint-Agathakerk (Boekel), Nederland
 Sint-Agathakerk (Dorsten), Duitsland
 Sint-Agathakerk (Epe), Duitsland
 Sint-Agathakerk (Eys), Nederland
 Sint-Agathakerk (Harreveld), Nederland
 Sint-Agathakerk (Landskouter), België
 Sint-Agathakerk (Lisse), Nederland
 Sint-Agathakerk (Oudega), Nederland
 Sint-Agathakerk (Sint-Agatha-Rode), België
 Sint-Agathakerk (Wilsele), België
 Sint-Agathakerk (Zandvoort), Nederland

alsook
 Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara (Oudenbosch), Nederland
 Nieuwe Sint-Agathakerk (Sint-Agatha-Berchem), België
 Oude Sint-Agathakerk (Sint-Agatha-Berchem), België
 Sint-Agathakapel (Biwisch), Luxemburg

Zie ook 
 Sint-Agathaklooster